Samaria kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Samaria, Hueyapan de Ocampo, 
 Samaria, Las Choapas, 
 Samaria, La Independencia, 
 Samaria, Chilón, 
 Samaria, Frontera Comalapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar